Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1954 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 22 janvier au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Thelma Coyne Long bat Jenny Staley en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Mary Carter Reitano et Mary Bevis Hawton.

Parcours

Résultats

Tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1954
Australie Simple dames
1954 en Australie
Compétition de tennis à Sydney